Mehs ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Mehs (1866–1946), deutscher Architekt
 Matthias Joseph Mehs (1893–1976), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Wittlich und Heimatschriftsteller

Siehe auch:
 Mees (Begriffsklärung)
 Maes (Begriffsklärung) (Begriffsklärung)